Margareta Persson kan avse någon av följande:
Margareta Persson (1945–2015), riksdagsledamot för Socialdemokraterna (Sverige)
Margareta Persson (konstnär) (1947–2008), konstnär, författare och konstpedagog
Margareta Persson (född 1950), riksdagsledamot för Socialdemokraterna (Sverige), handikappordförande, författare